Театральный критик — профессия, а также лицо, профессионально занимающееся театральной критикой — литературным творчеством, отражающим текущую деятельность театра в форме обобщающих статей, рецензий на спектакли, творческих портретов актёров, режиссёров и т. д.

Театральная критика непосредственно связана с театроведением, зависит от его уровня и, в свою очередь, даёт материал для театроведения, поскольку является более злободневной и оперативнее откликается на события театральной жизни. С другой стороны, театральная критика связана с литературоведением и литературной критикой, отражает состояние эстетической мысли эпохи и, со своей стороны, способствует формированию различных театральных систем.

История 
Профессия театрального критика обособилась с появлением и развитием самого театра, театрального искусства. Нередко критика была лишь одним из занятий того или иного театрального деятеля и он совмещал её, например, с драматургией.

Некоторые известные российские критики:
 Марков, Павел Александрович
 Юзовский, Иосиф Ильич
 Соловьёва, Инна Натановна
 Свободин, Александр Петрович
 Беньяш, Раиса Моисеевна
 Смелянский, Анатолий Миронович
 Аверкиев, Дмитрий Васильевич
 Рыбаков, Юрий Сергеевич

Примечания 

Театр